

Chiens 
Le husky est un chien de traineau qui peut appartenir à plusieurs races distinctes de chiens de traîneau :
 Husky de Sibérie : la race la plus ancienne, créée en Sibérie par le peuple tchouktche.
 Husky d'Alaska : issu de croisements avec d'autres races, pour les courses de vitesse.
 Husky de Sakhaline : race d'origine japonaise, assez rare.

Entreprises 
 Husky Energy, compagnie œuvrant dans le gaz.

Patronymes 
 Ferlin Husky (1925-2011), chanteur de musique country.

Histoire 
 opération Husky, nom donné par les Américains au débarquement en Sicile en 1943.